III liga polska w piłce nożnej (1971/1972) – 20. edycja rozgrywek trzeciego poziomu ligowego piłki nożnej mężczyzn w Polsce. Brało w nich udział 64 drużyny grając w 4 grupach.

Grupa I (Śląsk) 
Tabela końcowa:

Grupa II (Kraków) 
Tabela końcowa:

Grupa III (Warszawa) 
Tabela końcowa:

 * Mecz barażowy o utrzymanie w grupie „warszawskiej” III ligi w Kielcach: Stal Kraśnik Fabryczny - Concordia Piotrków Trybunalski 0:0 po dogrywce (5:3 w rzutach karnych).

Grupa IV (Poznań) 
Tabela końcowa:

      = Awans do II ligi

      = Spadek z ligi.

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Historia III ligi polskiej w statystyce (cz. I)

Trzeci poziom rozgrywek piłkarskich w Polsce
1971 w piłce nożnej
1972 w piłce nożnej
1971 w polskim sporcie
1972 w polskim sporcie